Achermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Achermann (* 1959), Schweizer Radrennfahrer
 Barbara Achermann (* 1979), Schweizer Journalistin und Autorin
 Eric Achermann (* 1962), Schweizer Germanist
 Eduard Achermann (1928–2004), Schweizer Afrikamissionar und Theologieprofessor
 Ernst Achermann (1890–1972) Schweizer Politiker
 Franz Achermann (1820–1885), Schweizer Politiker
 Franz Heinrich Achermann (1881–1946), Schweizer Geistlicher und Jugendbuchautor
 Jo Achermann (* 1954), deutscher Bildhauer und Professor für plastisches Gestalten
 Johann Joseph Achermann (1790 oder 1794–1845), Schweizer Maler
 Johann Joseph Achermann (1769–1834), Schweizer Politiker
 Josef Maria Achermann (1856–1926), Schweizer Politiker
 Sophie Achermann (* 1993), Schweizer Aktivistin
 Stanislaus Achermann (1780–1858), Schweizer Politiker